Henryk Dudek (1878-), inżynier, porucznik artylerii Wojska Polskiego, urzędnik
 Henryk Dudek (1885-), inżynier, porucznik artylerii Wojska Polskiego
 Henryk Dudek (1896-), inżynier, podpułkownik artylerii Wojska Polskiego